Onderdistrict in Indonesië
 Pucakwangi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pucakwangi (Pagerruyung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Pucakwangi (Pucakwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java